Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 16 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Shriver, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Lou Piatek et Anne White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en mars 1987